Hinter diesen Mauern ist der Titel von:

 Hinter diesen Mauern (Roman) (Originaltitel Beyond This Place), Roman von Archibald Joseph Cronin (1953)
 Hinter diesen Mauern (1959) (Originaltitel Beyond This Place), britischer Film von Jack Cardiff
 Hinter diesen Mauern (1966), deutscher Fernsehfilm von Karlheinz Bieber